Платт () — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Платт, Бен (род. 1993) — американский актёр и певец.
 Платт, Джефф (род. 1985) — канадский и белорусский хоккеист.
 Платт, Джим (род. 1952) — североирландский футболист и футбольный тренер.
 Платт, Дэвид (род. 1966) — английский футболист и футбольный тренер.
 Платт, Йозеф — австрийский шахматист.
 Платт, Кевин (род. 1967) — американский славист и переводчик.
 Платт, Николас (род. 1936) — американский дипломат.
 Платт, Оливер (род. 1960) — американский актёр.
 Платт, Ричард (род. 1953) — английский писатель.
 Платт, Уильям (1885—1975) — генерал Британской армии.
 Платт, Эдвард (1916—1974) — американский актёр.
 Платт, Элинор (1910—1974) — американская скульптор.

Топоним 
 
 Платт — остров, входящий в Южную Коралловую группу Внешних Сейшельских островов.
 Платт — река в США, приток Миссури.
 Платт — тауншип в штате Миннесота, США.

См. также 
 Платт-Лейк
 Платтсбург
 Плат
 Плэтт
 Платтсбург
 Плетт